Юлия Бристигер (; 25 ноября 1902, Стрый, Австро-Венгрия — 9 октября 1975, Варшава, ПНР) — польская коммунистка, полковник госбезопасности. Возглавляла V Департамент МОБ, специализировавшийся на подавлении политической оппозиции. Активная участница политических репрессий в послевоенной Польше, отличалась особой жестокостью. После увольнения из госбезопасности — писательница, редактор в издательстве. В конце жизни раскаялась в содеянном и приняла католичество.

Происхождение, учёба, работа 
Родилась в еврейской семье, отец был фармацевтом. Училась на историческом факультете Львовского университета, продолжала образование в Париже. Получила степень доктора философии.

В 1928—1929 работала учительницей истории в еврейском культурно-просветительском обществе Тарбут.

Коммунистическая активистка 
Юлия Бристигер придерживалась коммунистических взглядов. С 1927 года состояла в Компартии Западной Украины и МОПР. В 1931 году издавала и редактировала коммунистический еженедельник Przegląd Współczesny. В том же году отбывала краткое заключение за коммунистическую пропаганду. Возглавляла пропагандистские структуры компартии в разных городах Западной Украины. В 1932 году вторично арестована и приговорёна к одному году тюрьмы. После освобождения — член исполкома МОПР.

В конце 1934 года из-за конфликтов в партийном активе кратковременно исключалась из партии. Восстановилась после ритуальной самокритики. В 1935 году — секретарь местного комитета КПЗУ, с 1936 года — секретарь ЦК западноукраинского МОПР. Организовала во Львове съезд прокоммунистически настроенных работников культуры. В 1937 году вновь арестована и осуждёна на два года заключения. Возглавляла в тюрьме нелегальную коммунистическую ячейку.

После присоединения Западной Украины к СССР Юлия Бристигер приняла советское гражданство. Возглавляла МОПР во Львовской области, была профсоюзным функционером, входила в руководство советского польскоязычного издания Nowe Widnokręgi.

После начала советско-германской войны в 1941 году эвакуирована в Харьков, оттуда в Самарканд. Написала донос в НКВД на Юзефа Рожаньского и его жену Белу Френкель, воспользовавшихся продовольственной помощью польского правительства в изгнании. Однако для Рожаньского и Френкель это не имело последствий.

В 1943—1944 гг. Юлия Бристигер — член правления Союза польских патриотов. Энергично выдвинулась в руководящий актив польского просоветского движения.

Офицер карательных органов 
В октябре 1944 года вступила в ППР. Представляла ЦК ППР в Крайовой Раде Народовой. С декабря 1944 года — функционер Ведомства общественной безопасности, с января 1945 — Министерства общественной безопасности (МОБ). В 1945 году возглавила V департамент МОБ — по борьбе с политической оппозицией. По должности получила звание полковника. Наряду с полковником Юзефом Чаплицким, начальником контрповстанческого III департамента МОБ, Бристигер принадлежала к ключевым оперативным фигурам карательных органов. Проявила в этой роли идеологический фанатизм и особую жестокость. 

Бристигер жёстко проводила репрессивный курс ППР-ПОРП, прежде всего в отношении польской интеллигенции и польской католической церкви. Заявляла, что «вся польская интеллигенция выступает против коммунистической системы и шансов на её исправление практически нет», но при этом предостерегала от повторения «ошибок, сделанных в России после революции 1917 года: истребление интеллигенции задерживает экономическое развитие». Бристигер призывала создать «такую систему давление и террора, чтобы представители интеллигенции не осмеливались быть политическим фактором». Также по её приказам были арестованы более 130 католических священников, в том числе кардинал Стефан Вышиньский и епископ Чеслав Качмарек. 

Проводила в репрессиях самостоятельную линию, в связи с чем конфликтовала с министром Станиславом Радкевичем, его заместителем Романом Ромковским и в особенности с начальником следственного департамента Юзефом Рожаньским.

Бристигер лично участвовала в допросах, хотя её должностной статус к этому не обязывал. Обычно это происходило в знаменитой варшавской уголовно-следственной тюрьме № 3 (т. н. «Toledo»). Сохранились свидетельства заключённых о её чрезвычайной жестокости и склонности к применению пыток. В отношении Бристигер существовали подозрения в психофизической патологии. Получила прозвище Krwawa Luna — Кровавая Луна.

Руководство ППР-ПОРП и МОБ положительно оценивало деятельность Юлии Бристигер. Она была делегатом съездов ППР и учредительного съезда ПОРП, состояла в Центральной комиссии партийного контроля. Была награждена орденом «Знамя Труда».

По некоторым данным, Юлия Бристигер поддерживала предельно близкие личные отношения с членами «правящего триумвирата» послевоенной Польши — куратором карательных органов Якубом Берманом и куратором экономики Хилари Минцем (Берман отмечал красивую внешность Бристигер, но при этом констатировал, что она не очень следила за собой).

Уход из органов госбезопасности 
В 1953 году, после смерти Сталина, началась десталинизация в Польше. Важным направлением этого процесса стало разоблачение «злоупотреблений» в органах госбезопасности. Резко снизилось политическое влияние Бермана и Минца.

В конце 1954 года было расформировано МОБ. Наиболее одиозные функционеры — генерал Ромковский, полковники Рожаньский, Хумер, Фейгин были уволены из силовых структур. Однако полковник Бристигер поначалу оставалась в репрессивном аппарате. При создании в 1955 году Комитета общественной безопасности (спецслужбы и политический сыск) она возглавила его III департамент — «по борьбе с реакционным подпольем».

В 1956 году процессы десталинизации ускорились и интенсифицировались. Ромковский, Рожаньский, Фейгин были арестованы и осуждены за применение пыток на длительные сроки заключения. В ноябре Бристигер уволилась из органов безопасности. Над ней также нависла угроза ареста и суда. Однако это угроза не реализовалась — по некоторым данным, за Бристигер заступился Владислав Гомулка, принявший во внимание её давнюю вражду с Рожаньским и Ромковским.

Личностное преображение 
После увольнения из МОБ с Юлией Бристигер произошли заметные изменения личности.

Под своей девичьей фамилией — Юлия Прайс — она написала и опубликовала повесть Krzywe litery и сборник рассказов. Старалась завоевать доверие в среде литературной интеллигенции, однако писатели, осведомлённые о прошлом Бристигер, относились к ней насторожённо. Работала редактором в государственном издательстве.

Юлия Бристигер сблизилась с кругом католического духовенства, интеллигенции и оппозиционных активистов в Лясках, при спецшколе для слепых и слабовидящих детей. По словам ксёндза Антония Марыльского, Бристигер осознала содеянное, искренне раскаялась и старалась хотя бы в последние годы изменить свою жизнь. Общение с этой средой (к которой относились, в частности, такие известные диссиденты, как Тадеуш Мазовецкий и Адам Михник) привело к тому, что за ней было установлено наблюдение Службы безопасности.

Юлия Бристигер ушла из жизни набожной католичкой. Похоронена на кладбище Воинские Повонзки.

Семья 
Муж Юлии Прайс-Бристигер — сионистский активист Натан Бристигер — скончался в 1932 году. Сын —  — был известным польским музыковедом и музыкальным критиком.

В документальном кино 
В 1997 году на польском телевидении демонстрировался документальный фильм Świat Luny — Свет Луны (режиссёр Игнацы Щепаньский) о Юлии Бристигер в контексте сталинистского периода польской истории. Экспертами и комментаторами выступили боец Армии Крайовой, диссидент-политэмигрант Ян Новак-Езиораньский и министр внутренних дел в первом посткоммунистическом правительстве Кшиштоф Козловский.

В 2015 году режиссёр Рышард Бугайский анонсировал съёмки нового фильма о Бристигер в жанре политической драмы.

См. также 
 Стефан Сташевский

Примечания

Ссылки 
 Светлый закат Кровавой Луны

Члены Крайовой Рады Народовой
Женщины-политики Польши
Члены Коммунистической партии Западной Украины
Делегаты съездов ПОРП
Персоналии:Спецслужбы Польши
Сотрудники Министерства общественной безопасности Польши
Сотрудники Комитета общественной безопасности Польши
Писательницы Польши XX века
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки